Statistika Maltese Premier League v sezoně 1912/13.

Přehled 
Hrálo se na 8 týmů a šampionem se stala Floriana FC.

Tabulka 

Valletta United byl diskvalifikován.

Reference 

Maltese Premier League
Fotbal v Evropě v roce 1912
Fotbal v Evropě v roce 1913